Vitalogy — третий студийный альбом американской рок-группы Pearl Jam, вышедший в 1994 году. На момент выпуска компакт-диск «Vitalogy» занял второе место по скорости продажи за всю историю шоу-бизнеса, первое же место принадлежало предыдущему альбому группы «Vs.». К 2007 году альбом стал пятикратно «платиновым» в США.

Для записи своего третьего альбома Pearl Jam снова работала с продюсером Бренданом O’Брайеном. Многие песни были написаны во время выступлений в рамках «Vs. Tour» и большинство треков с будущего альбома были записаны в перерывах между выступлениями.

Запись 
Первая сессия записи была сделана в конце 1993 года в Новом Орлеане, Луизиана, где группа записала песни «Tremor Christ» и «Nothingman». Остальная часть материала была написана и записана в 1994 году на студиях в Сиэтле, Вашингтон, и Атланте, Джорджия, группа закончила запись альбома в «Bad Animals Studio», Сиэтл, после завершения тура. Песня «Immortality» была написана а апреле 1994 года, когда группа была с выступлением в Атланте.

В это время в группе складываются напряжённые отношения. Продюсер Брендан O’Брайан сказал: «Vitalogy был немного напряжённым». Басист Джефф Амент сказал, «общение проходило крайне напряжённо». Барабанщик Дэйв Аббруццезе заявил, что гитарист Стоун Госсард прекращает участие в группе. По словам Госсарда, «Vitalogy» первый альбом, где ведущий вокалист Эдди Веддер принимал окончательное решение. В это время, Госсард думал об уходе из группы. Госсард сказал, что группа испытывала затруднения, таким образом большинство песен были сложены из джем-сейшнов. Он добавил, что «80 % песен были написаны за 20 минут до того, как они были записаны». Во время производства Vitalogy ведущий гитарист Майк Маккриди пошёл на реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.

В песне «Satan’s Bed» вместо Аббруззеса на барабанах играл Джимми Шоэф. В день записи Аббруззес был в больнице, ему удаляли миндалины. Веддер и Госсард попросили Шоэфа сыграть на барабанной установке. Его вносят в список музыкантов как «Jimmy». Спустя месяцы после окончания начальных сессий записи, в августе 1994 года Аббруззес был уволен, из-за личных конфликтов с участниками группы. Госсард сказал, «Это была витрина того, как политика работала в нашей группе: моё дело сказать, „Эй, мы попробовали, это не работает, время, чтобы идти дальше“. На первых парах это была политическая борьба, по любой причине общение с Эдом и Джэффом проходило очень натянуто. Я, конечно, не думаю, что это была ошибка одного Аббруззеса». Джек Айронс барабанщик Red Hot Chili Peppers и преемник Аббруззеса, играет на барабанах в песне «Hey Foxymophandlemama, That’s me». Стоун Госсард сказал, «Джек вошёл в группу прямо в конце работы над Vitalogy. Джек — это глоток свежего воздуха. У всех было сильное чувство дружбы с ним. Он должен был только доиграть на барабанах».

Список композиций

Невошедший материал 
«Hard to Imagine» песня невошедшая в предыдущий альбом «Vs.», была записана во время сессий записи альбома. Её можно найти на саундтреке к фильму «Chicago Cab», 1998 года.

Vitalogy Tour 
В поддержку альбома Pearl Jam отправились в Vitalogy Tour, который проходил в Азии, Океании и США. Тур начался 18 февраля 1995 года с выступления в Сендае, Япония, а закончился 7 ноября 1995 года выступлением в Сан-Диего, Калифорния.

Тур по США оказался для группы проблематичным. Амент сказал, что группа и её команда должны были «построить шоу с нуля». В июне 1995 года группа, как намечали, будет играть в Голден Гейт Парке, Сан-Франциско перед аудиторией в 50 000 человек. Перед концертом Веддер был вынужден остаться в больнице из-за пищевого отравления. Веддер вышел из больницы, чтобы отыграть концерт, однако он не смог его закончить, в итоге на концерте Веддером было исполнено только семь из двадцати одной песни с группой. Остальную часть концерта пел Нил Янг. Из-за состояния здоровья Веддера группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты тура по Соединенным Штатам. Некоторые концерты всё-таки состоялись, в то время как остальные были перенесены.

Чарт

Сертификации

Синглы

Участники записи 

Pearl Jam
 Дэйв Аббруццезе — барабаны
 Джефф Амент — бас гитара, вокал
 Стоун Госсард — гитара, вокал, меллотрон
 Джек Айронс — барабаны в «Hey Foxymophandlemama, That’s me»
 Майк Маккриди — гитара, вокал
 Эдди Веддер — вокал, гитара, аккордеон

Сессионные музыканты и продюсеры
 Бэрри Амент — Раскладка
 Джон Бартон, Кэрам Костанзо, Адам Каспер, Кевин Скотт, Трина Сшоймэкер — ассистенты
 Ник ДиДия — инженеринг
 Бретт Элисон — запись/микс в «Hey Foxymophandlemama, That’s me»
 Лэнс Мерсер — фотограф
 Брендан О’Брайан — продакшн, орган, запись
 Pearl Jam — продакшн
 Джимми Шоэф — барабаны в «Satan’s Bed»
 Джоэл Зиммерман — художественный руководитель

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 Vitalogy на discogs.com

Альбомы Pearl Jam
Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums